Маникаран, или Манакаран ( — «ушной драгоценный камень», «серьга») — населённый пункт, расположенный в долине реки Парвати между реками Беас и Парвати, на северо-востоке от Бхунтара в округе Куллу, штате Химачал-Прадеш, на высоте 1760 м в 45 км от окружного центра Куллу.

Эта деревня привлекает туристов, посещающих Манали и Куллу, своими горячими источниками и центром сикхского паломничества. Также здесь работает экспериментальный завод геотермальной энергии.

Паломнический центр 

Маникаран является священным центром паломничества для индуистов и сикхов. Индусы верят что царь Ману воссоздал человеческий род в Маникаране после потопа, сделав его заповедным местом. Здесь есть много мандиров и гурудвара.

По легенде, когда бог Шива и его супруга Парвати прогуливались по долине, Парвати уронила одну из своих серёжек. Драгоценность тут же была похищена Шешей, змеиным богом, который исчез с ней в недрах земли. Шеша вынужден был отдать серьгу только после того как Шива вознамерился открыть свой третий глаз и исполнить космический танец Тандава, что сулило смерть всему живому; Шеша с водой выбросил драгоценность на поверхность. Известно, что вода Маникарана выносила драгоценные камни вплоть до землетрясения 1905 года.

Верования сикхов 

Сикхи верят, что в течение третьего удаси, основатель религии гуру Нанак пришёл на это место со своим учеником Бхаи Марданой. Мардана был голоден, но у них не было еды. Тогда Нанак послал Мардану собрать еду для лангара (кухня общины). Много людей пожертвовали атта (мука) для роти (хлеб). Но не было у них огня чтобы приготовить еду; тогда Нанак приказал Мардане перевернуть камень, — он подчинился, и горячий источник возник на этом месте. По наставлению Нанака, Мардана положил чаппати в источник, и не было предела его отчаянию, когда те утонули. Тогда Нанак повелел ему молится Богу, взяв с него слово, что если его чаппати выплывут обратно, он пожертвует во Его имя один чаппати. Когда он молился, чаппати началали выплывать обратно основательно обжаренными. Нанак сказал что всякий кто жертвует во имя Бога, получит свои утерянные вещи обратно.

Верования индуистов 

Легенда Маникарана повествует о том как путешествуя однажды, бог Шива и его супруга Парвати оказались в утопающем в зелени месте, окружённом со всех сторон горами. Восхищённые красотой этого места, они решили остаться и провести там некоторое время. Считается, что они провели там 1100 лет.

Как-то Парвати потеряла свою драгоценную серьгу (мани) в одном из ручёв. Опечаленная потерей, она попросила Шиву вернуть её. Шива приказал своим слугам найти драгоценность; те не смогли это выполнить, и он был чрезвычайно зол. Он открыл свой третий глаз, — крайне нежелательное событие, приведшее к беспорядкам по всей вселенной. Тогда воззвали к змеиному богу Шеша-нагу, чтоб умилостивить Шиву. Шеш-наг своим шипением заставил кипящую воду излиться из недр наружу, вынося на поверхность все драгоценные камни, в том числе и тот, который потеряла Парвати. Профит.

Считается, что вода этого источника обладает целебными силами. Температура воды такова, что в ней можно сварить рис.

Примечания

Ссылки 
 

Куллу
Места паломничества
Места паломничества индуизма
Населённые пункты Химачал-Прадеш